Pra Você (programa de televisão)
Música
 Pra Você (álbum de Margareth Menezes)
 Pra Você (álbum de Novo Som)
 Pra Você (álbum de Os Cantores de Cristo)
 Pra Você (canção de Paula Fernandes)
 Pra Você (canção de Sinal Verde)

Veja também 
Pra Valer

Desambiguação